La Loi modifiant le Code du travail (appelé aussi  ) est une loi québécoise adoptée sous bâillon par une Assemblée nationale à majorité libérale en 2005 facilitant, entre autres, l'emploi de la sous-traitance dans les entreprises et institutions syndiquées.

Code du travail
Droit du travail au Québec
37e législature du Québec